Nikołaj Afanasjew (duchowny)
 Nikołaj Afanasjew (konstruktor)
 Nikołaj Afanasjew (aktor)
 Nikołaj Afanasjew (generał)